Појам  може да се односи на:
Франческо I Медичи,
Франческо II Медичи,